La Prva makedonska fudbalska liga 1999-2000 è stata l'ottava edizione della massima serie del Campionato macedone di calcio; vide la vittoria finale del Sloga Jugomagnat, giunto al suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Argjend Bekjiri (Sloga Jugomagnat), con 19 reti.

Classifica finale

Verdetti
Sloga Jugomagnat Campione di Macedonia 1999-2000.
Napredok e Kumanovo retrocesse in Vtora Liga.

Risultati

Collegamenti esterni
  Stagione macedone su RSSSF.com

Calcio nel 1999
Calcio nel 2000
Campionato macedone di calcio